Агафоклея Полторацкая:
 Полторацкая, Агафоклея Александровна (1732—1822) — русская предпринимательница.
 Полторацкая, Агафоклея Марковна (в замужестве Сухарева; 1776—1853) — русский общественный деятель и  благотворитель.